Sankt Ruprecht oder Sankt Rupert steht für:

 Heiliger Rupert, diverse Heilige
 etliche Kirchen und Kapellen, siehe Rupert-von-Salzburg-Kirche
 Missionshaus St. Rupert in Bischofshofen, Land Salzburg
 Ruine St. Ruprecht im Großen Lautertal, Alb-Donau-Kreis
 Ruprechtskirche (Wien) älteste Kirche der Stadt
 24. September, Landesfeiertag Salzburgs, siehe Rupertikirtag

Orte in Österreich:
 Sankt Ruprecht an der Raab, Gemeinde in der Steiermark
 Sankt Ruprecht ob Murau, Ortschaft der heutigen Gemeinde St. Ruprecht-Falkendorf in der Steiermark
 St. Ruprecht (Gemeinde Albeck), Ortschaft von Albeck, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 St. Ruprecht (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten
 St. Ruprecht (Klagenfurt am Wörthersee), Stadtteil von Klagenfurt am Wörthersee in Kärnten
 St. Ruprecht (Villach), Ortschaft in Villach in Kärnten
 St. Ruprecht (Gemeinde Völkermarkt), Katastralgemeinde von Völkermarkt, Kärnten
 St. Rupert (Gemeinde Weißpriach), Ortsteil von Weißpriach, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 St. Ruprecht (Gemeinde Bruck), Stadtteil von Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 St. Ruprecht (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark

in Deutschland:
 St. Rupert (Wiesenfelden), ein Ortsteil der bayrischen Gemeinde Wiesenfelden

in Slowenien:
 Šentrupert, Gemeinde in der Region Dolenjska, Slowenien

en:Saint-Robert